Partidaris de la democràcia cristiana, ideologia política.
 Demòcrata-Cristians, partit de Finlàndia.
 Demòcrata-Cristians, partit de Suècia.
 Demòcrata Cristians, partit de Dinamarca.